Santiago Garcia peut faire référence à : 
 Santiago García (né en 1968) un auteur de bande dessinée ;
 Santiago García (né en 1988) un footballeur argentin ;
 Santiago García (né en 1990) un footballeur uruguayen.

Homonymie de personnes